Mistrzostwa Ukrainy w hokeju na lodzie w sezonie 2009/2010 jako 18. sezon rozgrywek o mistrzostwo Ukrainy w hokeju na lodzie.

Tytułu mistrzowskiego bronił zespół klubu Sokił Kijów (równolegle jego drużyna występowała także w ekstralidze białoruskiej).

Sezon zasadniczy 
W sezonie zasadniczym przyjęto podział uczestników na trzy dywizje, zgodnie z ich lokalizacją terytorialną. W związku z tym w Dywizji A zgromadzono zespoły z miast w centralnej, północnej i wschodniej Ukrainy; w Dywizji B drużyny z południa, a w Dywizji C z zachodu kraju.

 Dywizja A

 Dywizja B

 Dywizja C

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WDK = Wygrane po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek.

      = Awans bezpośredni do półfinału,       = Awans bezpośredni do ćwierćfinału,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 SDJuSSzOR-Worony Sumy – Dnipro Chersoń 2:0 (14:2, 6:1)
 Donbas Donieck – Watra Iwano-Frankiwsk 1:1 (3:4 k., 4:1)

 Runda ćwierćfinałowa
 Sokił Kijów – SDJuSSzOR-Worony Sumy 2:0 (15:1, 5:0)
 Biłyj Bars Browary – Donbas Donieck 2:0 (6:2, 4:0)

Zwycięskiego gola w drugim meczu finałów (2:3), jednocześnie przesądzającego o mistrzostwie, zdobył zawodnik Sokiłu Mykoła Ładyhin w czasie gry dogrywki 60:17. Wcześniej drużyna Sokiłu doprowadziła do wyrownania stanu meczu na 2:2 za sprawą Wadima Awierkina w czasie gry 59:33.

Przypisy 

Hokej na lodzie na Ukrainie
2009 w hokeju na lodzie
2010 w hokeju na lodzie
2009 na Ukrainie
2010 na Ukrainie